Compans steht für:

 Compans, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne 

Compans  ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Ternaux-Compans (1807–1864), französischer Reisender, Diplomat, Historiker und Übersetzer
 Jean Dominique Compans (1769–1845), französischer General